Anna Friel (née en 1976), actrice britannique ;
 Brian Friel (1929-2015), écrivain irlandais ;
  (né en 1958), bassiste britannique.